Alessandro Cattelan (1980) – conduttore televisivo italiano
 Annalisa Cattelan (1954) – cestista italiana
 Maurizio Cattelan (1960) – artista italiano